Естер Гільмаїн (;  1945) — мексиканська акторка.
 Лусія Гільмаїн (; 1942—2021) — мексиканська акторка.
 Офелія Гільмаїн (; 1921—2005) — мексиканська акторка.